Джен Бе́вингтон Джилле́тт (; 1911—1995) — английский , специалист по флоре Африки.

Биография 
Родился в Оксфорде 28 мая 1911 года. Мать — ботаник-любитель Маргарет Кларк Джиллетт (1878—1962). Крестник Яна Кристиана Смэтса. Учился в школе Лейтон-Парк в Рединге, уже в 1928 году участвовал в ботанической экспедиции Джона Хатчинсона в Южную Африку. По возвращении некоторое время учил немецкий язык в Мюнхене, в 1929 году вместе с родителями, Смэтсом и Хатчинсоном вновь путешествовал по Южной Африке.

С 1930 по 1934 год учился в Кембриджском университете, который окончил со степенью магистра. В 1932 году участвовал в Пограничной комиссии Британского Сомали — Эфиопии, собрал множество гербарных образцов, составил очерк растительности региона.

С 1937 года был женат на Гертруде Спектор.

В 1941 году был призван в армию, участвовал в битвах при Импхале и Кохиме в Индии.

В 1946 году назначен ботаником Иракского департамента сельского хозяйства. В 1949 году вернулся в Англию, где работал в Кью под руководством Эдгара Милн-Редхеда. В 1952—1953 годах путешествовал по границе Кении и Эфиопии.

В 1964 году Джиллетт был назначен главным ботаником Восточно-Африканского гербария в Найроби, работал в этой должности до 1972 года. Из-за проблем со здоровьем вернулся в Англию в 1984 году.

Скончался 17 марта 1995 года.

Некоторые публикации

Растения, названные именем Дж. Джиллетта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — 
 
 
 
  —

Литература 
  
 

Члены Лондонского Линнеевского общества